Балакиревское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в составе Дорогобужского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Быково.

Образовано Законом Смоленской области от 20 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в его состав населённых пунктов в Усвятское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 123,77 км²
 Расположение: западная часть Дорогобужского района
 Граничило:
 на северо-западе — с Ярцевским районом
 на северо-востоке — с Усвятским сельским поселением
 на востоке — с Кузинским сельским поселением
 на юге — с Глинковским районом
 на юго-западе — с Кардымовским районом
 Крупные реки: Устром, Ужа, Елча.

Экономика 
Сельхозпредприятия, школа, магазины.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находилось 9 населённых пунктов:
 Быково, деревня
 Балакирево, деревня
 Боровка, деревня
 Запрудье, деревня
 Михайловка, деревня
 Новоселье, деревня
 Смородиновка, деревня
 Шагаки, деревня
 Шульгино, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Дорогобужского района
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году